Linda steht für:
 Linda (1929), US-amerikanischer Film von Dorothy Davenport
 Linda (1973), US-amerikanischer Film von Jack Smight
 Linda (1992), deutscher Film von Ottokar Runze
 Linda (estnische Mythologie), Figur der estnischen Mythologie
 Linda (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Linda (Lied), oscarnominiertes Lied von Ann Ronell (1945)
 Linda (Mondkrater), kleiner Mondkrater
 Linda (Programmiersprache), Programmiersprache
 Linda (Sängerin), russische Popsängerin
 Linda (Vorname), weiblicher Vorname
 Linda (Waschmittel), Waschmittelmarke in der DDR
 Linda (Frauenzeitschrift), niederländisches Magazin
 Linda, Originaltitel des deutsch-spanischen Films Die nackten Superhexen vom Rio Amore
 Linda, Originaltitel des Fernsehthrillers Teuflische Schlange
 Linda, verschiedene tropische Stürme, siehe Tropischer Sturm Linda
 Linda Apothekenkooperation, Vereinigung von Apotheken in Deutschland

Linda ist der Name folgender Orte:
 Linda bei Neustadt an der Orla, ein Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Linda b. Weida, Gemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen
 Linda (Brand-Erbisdorf), ein Ortsteil der Stadt Brand-Erbisdorf im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Linda (Elster), ein Ortsteil der Stadt Jessen im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Linda (Frohburg), ein Dorf in der Stadt Frohburg in Sachsen
 Linda (Georgien), ein Ort in Abchasien 
 Linda (Hammerstadt), ein nicht mehr existierender Ortsteil der sächsischen Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz
 Linda (Kalifornien), ein Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Linda (Mechelroda), ein Ort in Thüringen
 Linda Compound, ein Slum im Süden Lusakas, der Hauptstadt von Sambia
 Linda (Pausa-Mühltroff), ein Ortsteil der Stadt Pausa-Mühltroff im Vogtland in Sachsen

Linda ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Linda (1924–2012), philippinische Schauspielerin
 Björn Linda (* 1989), deutscher Eishockeytorwart
 Bogusław Linda (* 1952), polnischer Schauspieler
 Curt Linda (1919–2007), deutscher Animationsfilmer
 Josef Linda (1792–1834), tschechischer Schriftsteller
 Manuel da Silva Rodrigues Linda (* 1956), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Porto
 Solomon Linda (1909–1962), südafrikanischer Musiker

Siehe auch:
 Tropischer Sturm Linda
 Linde
 Linder